Test Tube Teens from the Year 2000 () é um filme erótico americano de 1993 dirigido por David DeCoteau. O filme é estrelado por Morgan Fairchild, Ian Abercrombie, Brian Bremer, Christopher Wolf e Michele Matheson.

Enredo 
Em um futuro no qual as relações sexuais são proibidas, homens e mulheres viajam para o passado em busca de prazer. Um robô é encarregado de perseguir os dissidentes e exterminá-los.

Elenco 
 Morgan Fairchild... Camella Swales
 Ian Abercrombie... Prof. Dorn
 Brian Bremer... Naldo
 Christopher Wolf... Vin
 Michele Matheson... Maggie
 Sara Suzanne Brown... Reena
 Don Dowe... Lex 500

Filmes de ficção científica
Filmes eróticos